

Geografia

Austria 
 Waldkirchen am Wesen – comune nel distretto di Schärding (Alta Austria)
 Waldkirchen an der Thaya – comune nel distretto di Waidhofen an der Thaya (Bassa Austria)

Germania 
 Waldkirchen – città nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Waldkirchen/Erzgeb. – ex comune ora frazione di Grünhainichen, comune nel circondario dei Monti Metalliferi (Sassonia)
 Waldkirchen (Petersberg) – frazione di Seubersdorf in der Oberpfalz, comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)